Pinedjem kan verwijzen naar:
 Pinedjem I, een hogepriester van Amon die zich uitriep als farao.
 Pinedjem II, een hogepriester van Amon